Sundström oder Sundstrom ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sundström (1785–1871), schwedische Chemikerin
 Becky Sundstrom (* 1976), US-amerikanische Eisschnellläuferin 
 Bert Sundström (* 1959), schwedischer Journalist
 Carl-Johan Sundström (1902–1959), finnischer Politiker und Botschafter
 Cedric Sundstrom, südafrikanischer Filmregisseur
 Frank Sundstrom (1901–1980), US-amerikanischer Politiker
 Gun-Britt Sundström (* 1945), schwedische Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturkritikerin
 Henrik Sundström (* 1964), schwedischer Tennisspieler
 Holger Sundström (* 1925), schwedischer Segler
 Joakim Sundström (* 1965), schwedischer Toningenieur beim Film
 Johan Sundström (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler
 Melitta Sundström (1963–1993), deutscher Unterhaltungs- und Travestiekünstler
 Mikael Sundström (1957–2001), finnischer Rallyefahrer 
 Niklas Sundström (* 1975), schwedischer Eishockeyspieler
 Pär Sundström (* 1981), schwedischer Musiker und Manager
 Patrik Sundström (* 1961), schwedischer Eishockeyspieler
 Peter Sundström (* 1961), schwedischer Eishockeyspieler
 Simon Sundström (* 1998), schwedischer Leichtathlet
 Stefan Sundström (* 1960), schwedischer Rockmusiker